Il doppio del Valencia Open 500 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Andy e Jamie Murray erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno deciso di partecipare al Swiss Indoors Basel.

Bob e Mike Bryan hanno battuto in finale Eric Butorac e Jean-Julien Rojer per 6–4, 7–69.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (primo turno)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Valencia Open 500 2011
ATP World Tour 2011